Dąb ist ein polnischer Ortsname:
 Dąb (Jaworzno), Ortschaft in der Stadt Jaworzno, Woiwodschaft Schlesien
 Dąb (Katowice), Ortschaft in der Stadt Katowice
 Dąb (Korsze), Siedlung im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Eichenau, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Dąb (Olsztynek), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Dembenofen, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Dąb (Skulsk), Siedlung im Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Dąb (Sława), Weiler im Powiat Wschowski, Woiwodschaft Lebus
 Dąb (Janów Lubelski), Ortschaft im Powiat Janowski, Woiwodschaft Lublin

Dąb ist ein Namensteil folgender Personen:
 Stefan Dąb-Biernacki (1890–1959), polnischer General

Siehe auch:
 Dąb Mały, Dąb Polski, Dąb Wielki
 Dąbie, Dęby